

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Brzozowy Kąt – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska 
 Brzozowy Kąt – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czarnia
 Brzozowy Kąt – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czarnia

Zobacz też 
 Brzoza, Brzozie, Brzozogaj, Brzozowo, Brzozów, Brzozówka